

Persone 
 Hoel – leggendario re bretone del V secolo
 Hoel I di Bretagna – duca di Bretagna nel X secolo
 Hoel II di Bretagna – duca di Bretagna nel XI secolo
 Hoel III di Bretagna – duca pretendente di Bretagna nel XI secolo
 Adolf Hoel – geologo norvegese
 Arne Hoel – saltatore con gli sci norvegese
 Clarence Hoel – uomo d'affari, fondatore della Sturgis Motocycle Rally
 Brit Hoel – politico norvegese 
 Gudmund Hoel – architetto norvegese
 Jørn Hoel – cantante e compositore norvegese
 Odd Hoel – calciatore norvegese
 Oddmund Hoel – politico norvegese 
 Sigurd Hoel – scrittore norvegese
 Vegar Hoel – attore norvegese

Hoël
 Auguste Hoël – ginnasta francese

Geografia 
 Montagne di Hoel – catena montuosa in Antartide